Medico per forza, film diretto da Carlo Campogalliani (1931)
Medico per forza (Foreign Body), film diretto da Ronald Neame (1986)